Хао () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Хао Боцунь — голова уряду Республіки Китай
 Хао Хайдун — футболіст, гравець національної збірної
 Хао Цзінфан — письменниця-фантастка
 Хао Юнь — плавець, олімпійський медаліст

Китайські прізвища